Podothecus är ett släkte av fiskar. Podothecus ingår i familjen pansarsimpor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Pansarsimpor
Podothecus